Rijksgrens van België;
 Rijksgrens van Nederland.